Indian Bay kan syfta på:
 Indian Bay (ort), Newfoundland, Kanada
 Indian Bay (vik), Newfoundland, Kanada